Die American Le Mans Series 2002 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 16. März 2002 und endete am 12. Oktober 2002 auf der Road Atlanta.

Ergebnisse

Rennkalender 

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtwertungen

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

LMP 675 Fahrer, Hersteller und Teams

GTS Fahrer, Hersteller und Teams

GT Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 
 Website der ALMS

ALMS-Saison
Motorsportsaison 2002